fr. Somme
 Somma – rzeka w Pikardii, w północnej Francji, uchodzi do kanału La Manche
 Somme – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Saona i Loara oraz Allier, prawy dopływ rzeki Loary
 Somma – departament we Francji

Włochy
 Somma Lombardo
 A.C. Somma w Sommacampagna

Osoby
 Pascual Somma – piłkarz